Rodolphe est un prénom masculin, issu du germanique Hrodulf, composé des deux éléments hrod « gloire » et (w)ulf « loup ».

Variantes linguistiques 
 français :  (< *Radolf qui est un équivalent vieux bas francique de Rodolf. cf. bas allemand Radolf), Rollon, Rou(f). On trouve également en France les variantes masculines Ruddy, , ,  et  et la forme féminine Rodolphine, qui sont des emprunts récents à différentes langues étrangères.
 allemand, hongrois, néerlandais, polonais, slovaque, suédois :  ; hypocoristiques : Rolf, Rudi, Rudy, Ruedi, Rüdi. Néerlandais, bas allemand : Radolf
 anglais : Rudolph ; diminutif : Rudy, Rolph, Ralph
 italien, espagnol : Rodolfo ; diminutif : Rodo

Fête 
Le prénom est fêté le 21 juin dans le calendrier, en mémoire de saint Raoul de Bourges

Popularité 
Au , il atteindra son pic de popularité au début des années 1970.

Saints chrétiens 
 Rodolphe de Bourges († 866), ou Radulphe ou Rudolphe ou Raoul, archevêque de Bourges ; fêté localement le 21 juin.
 Rodolphe de Gabrielli (°1034 - †1064), évêque de Gubbio ; fêté le 26 juin.
 Rodolphe Aquaviva († 1583), avec  Alphonse Pacheco, Pierre Berno, Antoine Francisco et François Aranha, bienheureux, jésuites martyrs en Inde ; fêtés le 25 juillet.

Souverains 
Royaume de Bourgogne
 Rodolphe  (859–912) fut roi de Bourgogne (888–912).
 Rodolphe II (880–937) fut roi de Bourgogne (912–937).

Saint-Empire romain germanique

 Pour la maison des Habsbourg, voir aussi 
 Rodolphe  (1218–1291) fut roi des Romains et duc d'Autriche.
 Rodolphe II (1552–1612) fut empereur du Saint Empire, roi de Bohême et roi de Hongrie.

Empire d'Autriche
 L'archiduc Rodolphe (1858–1889) fut prince héritier d'Autriche-Hongrie.

Bade
 Rodolphe  de Bade-Bade, co-margrave de Bade-Bade de 1243 à 1268, puis margrave de Bade-Bade seul de 1268 à 1288.
 Rodolphe II de Bade, co-margrave de Bade de 1288 à 1295.
 Rodolphe-Hesso de Bade, co-margrave de Bade de 1297 à 1335.
 Rodolphe III de Bade-Bade, co-margrave de Bade de 1288 à 1332.
 Rodolphe IV de Bade, co-margrave de Bade de 1291 à 1348.
 Rodolphe V de Bade, margrave de Bade-Pforzheim de 1353 à 1361.
 Rodolphe VI de Bade margrave de Bade de 1353 à 1372.
 Rodolphe VII de Bade margrave de Bade de 1372 à 1391.

. Lorraine
 Rodolphe (ou Raoul), duc de Lorraine de 1329 à 1346.

Thuringe
 Rodolphe de Thuringe, duc de Thuringe, qui proclama l'indépendance de son duché en 641.

Religieux 
 Rodolphe (), nom parfois donné à Radulphe, moine français chrétien.
 Rodolphe, abbé de Saint-Bertin (884-892).
 Rodolphe , évêque de Sisteron (981).
 Rodolphe, évêque de Gap (v.1044-1055).
 Rodolphe, évêque de Strasbourg (1163-1179).
 Rodolphe II, évêque de Sisteron (1216-1241).
 Rodolphe Grossi, administrateur d'Aoste (1243-1246), archevêque-comte de Tarentaise (1246-1271).
 Rodolphe de Chissé, évêque de Grenoble (1350-1380), archevêque-comte de Tarentaise (1380-1385).
 Rodolphe de Diepholt, évêque d'Utrecht (1433-1455).
 Rudolf/Rodolphe von Scherenberg, évêque de Wurtzbourg (1466-1495).

Personnalités portant ce nom comme prénom ou nom de famille 
 Jean-Joseph Rodolphe (1730-1812), musicien, ami de Mozart
 Rodolphe Kreutzer (1766-1831), violoniste, professeur, compositeur et chef d'orchestre français
 Rodolphe Töpffer (1799-1846), pédagogue, écrivain, politicien et auteur de bande dessinée suisse
 Jean-Marc Rodolphe (°1964), ancien footballeur français
 Rodolphe Daniel Jacquette (°1948), auteur de bande dessinée
 Rodolphe Burger (°1957), musicien et chanteur français
Rudolph Valentino (1895-1926), acteur et danseur italien

Personnages de fiction et œuvres d'art 
 Rodolphe, opéra d'André David, compositeur français
 Rodolphe, série télévisée québécoise diffusée en 1956
 Rodolphe, premier amant du personnage principal Emma Bovary dans Madame Bovary, roman réaliste français de Gustave Flaubert
 Rodolphe, mascotte des spots publicitaires du fournisseur d'accès à Internet français Free, incarné par l'artiste-sculpteur belge Jean-Daniel Bourgeois
 Rodolphe Duck est le nom du père de Donald Duck
 Rodolphe, héros des Mystères de Paris d'Eugène Sue
 Rodolphe, héros du roman La Source au bout du monde de William Morris
Rudolf est le prénom du "Petit Renne au nez rouge" du traineau de père Noël

Voir aussi 
 Rodolphus Lestrange, personnages de l'univers de Harry Potter

Références 

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Prénom masculin
Prénom français